Schoeps ist der Familienname folgender Personen:
 Ekkehard Schoeps (1941–2022), Professor für Voice, Opera, Correpetition an der Folkwang Universität der Künste, Essen

 Hans-Joachim Schoeps (1909–1980), deutscher Religionshistoriker (Sohn des Arztes Julius Schoeps)
 Julius Schoeps (1864–1942), Arzt und preußischer Gardeoffizier
 Julius H. Schoeps (* 1942), deutscher Historiker (Sohn von Hans-Joachim, Enkel von Julius)
 Stephan Schoeps (* 1958), deutscher Generalstabsarzt
 Thomas Schoeps (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Tom Schoeps, deutscher Spieleautor

Schoeps steht für:
 Schoeps (Unternehmen), deutscher Hersteller von Kondensatormikrofonen

Siehe auch:
 Schöps